Скотдејл има више значења:
 Скотдејл (Џорџија)
 Скотдејл (Пенсилванија)